West Columbia (Texas) — cidade no condado de Brazoria, estado do Texas
West Columbia (Carolina do Sul) — cidade no condado de Lexington, estado de Carolina do Sul

Desambiguações de topônimos